Dieser Artikel behandelt die polnische Fußballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine. Nachdem sich Polen erstmals für die Endrunde 2008 qualifizieren konnte, war dies die zweite Endrunden-Teilnahme – diesmal als Co-Gastgeber der EM. Wie 2008 konnte Polen kein Spiel gewinnen und schied in der Gruppenphase als Gruppenletzter aus.

Qualifikation 
Als Gastgeber der EM war die polnische Mannschaft automatisch für die Endrunde qualifiziert.

Aufgebot 
Das vorläufige Aufgebot wurde am 2. Mai 2012 bekannt gegeben. Der 26-Mann-Kader absolvierte vom 16. bis zum 28. Mai 2012 ein Trainingslager in Lienz, Österreich. Des Weiteren wurden noch sieben Spieler ernannt, die auf einer Reservistenliste standen und bei einer Verletzung nachnominiert hätten werden können. Die endgültigen 23 EM-Spieler wurden am 27. Mai 2012 bekannt gegeben. Die drei folgenden Spieler wurden aus dem Kader gestrichen: Kamil Glik (FC Turin), Tomasz Jodłowiec (Polonia Warschau) und Michał Kucharczyk (Legia Warschau).

Kader

Reservekader 
Im Reservekader standen Grzegorz Sandomierski (Jagiellonia Białystok), Arkadiusz Głowacki (Trabzonspor), Marcin Komorowski (Terek Grosny), Ariel Borysiuk (1. FC Kaiserslautern), Michał Żyro (Legia Warschau), Ireneusz Jeleń (OSC Lille) und Arkadiusz Piech (Ruch Chorzów). Nur Grzegorz Sandomierski wurde nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Łukasz Fabiański (FC Arsenal, Schulterverletzung) nachnominiert.

Vorbereitung 
Polen hat zur Vorbereitung auf die EM seit August 2010 21 Testspiele bestritten, von denen acht gewonnen wurden, acht remis endeten und fünf verloren wurden. Siege gelangen aber nur gegen Mannschaften, die nicht an der EM teilnahmen. Unmittelbar vor der EM fanden noch drei Testspiele statt: Am 22. und 26. Mai in Klagenfurt gegen Lettland  (1:0) bzw. die Slowakei (1:0) und am 2. Juni in Warschau gegen Andorra (4:0).

Spiele Polens 
Als einer der Gastgeber wurde Polen bei der Auslosung als Gruppenkopf der Gruppe A gesetzt. In der FIFA-Weltrangliste (Stand 6. Mai 2012) belegten die Gruppengegner aber deutlich bessere Plätze als Polen: Russland Platz 11, Griechenland Platz 14, Tschechien Platz 26. Polen stand auf Platz 65 (schlechteste Platzierung aller EM-Teilnehmer), wobei berücksichtigt werden muss, dass die Qualifikationsspiele der Gruppengegner eine höhere Wertigkeit haben als die Freundschaftsspiele der Polen.

Gegen Russland spielte Polen zuletzt am 22. August 2007. In Moskau trennten sich beide 2:2. Auch die Gesamtbilanz gegen Russland war mit je einem Sieg, einem Remis und einer Niederlage vor der EM ausgeglichen. Auch das letzte Spiel gegen Griechenland am 29. März 2011 endete remis. In Larisa trennten sich beide torlos. Die Gesamtbilanz ist gegen Griechenland (9 Siege, 2 Remis, 3 Niederlagen vor der EM) positiv. Gegen Tschechien gab es im letzten Spiel am 10. Oktober 2009 im Rahmen der Qualifikation zur Fußball-WM 2010 in Prag eine 0:2-Niederlage. Die Gesamtbilanz war gegen Tschechien (3 Siege, 2 Niederlagen  vor der EM) aber ebenfalls positiv.

EM-Vorrunde 

Vorrundengruppe A:

Alle Spiele fanden in Polen statt.

Einzelnachweise 

Polen
2012